Пайяха — название рек в России:

Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края
Пайяха (приток Енисея)
Пайяха (приток Муксунихи)
Пайяха (приток Удоверьяхи)

Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области
Пайяха (приток Пэбтавыяхи)
Пайяха (приток Сэбаяхи)